NNX – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Nunukan (Indonesia)